Sound of Music kan avse:

 Sound of Music – en musikal från 1959, av Richard Rodgers och Oscar Hammerstein II
 The Sound of Music (sång) – titelsång från musikalen
 Sound of Music (film) – en amerikansk musikalfilm från 1965
 Sound of music – ett svenskt proggband från 1960- och 70-talet, se Blå Tåget (musikgrupp)
 Sound of Music (musikgrupp) – en svensk popgrupp från 1980-talet
Sound of Music (album av Sound of Music) – debutalbum av Sound of Music från 1986
Sound of Music II – studioalbum av Sound of Music från 1987
 Sound of Music (musikalbum) – ett soundtrackalbum från 1995, med Carola Häggkvist & Tommy Körberg